Влади́мир Ко́валь:
 Коваль, Владимир Николаевич (1942—2013) — актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Коваль, Владимир Викторович (1992) — украинский футболист.